Snatch peut faire référence à :

 Snatch : Tu braques ou tu raques (Snatch), film britannique de Guy Ritchie sorti en 2000 :
 Snatch, série télévisée américano-britannique de 2017, inspirée du film ci-dessus ;
 Snatch Magazine, magazine mensuel générationnel français créé en 2009 et arrêté en .